Сезон 2007/08 стал для Баварии 43-м в Чемпионате Германии и 108-м подряд со дня основания клуба. Сезон стал последним для легендарного капитана Оливера Кана. Также в этом сезоне карьеру завершил другой многолетний лидер команды Мехмет Шолль. Команда выступила в сезоне гораздо лучше чем в прошлом, выиграв все внутренние трофеи. Клуб также был в шаге от финала Кубка УЕФА, но неожиданно вылетел на стадии 1/2 финала от Зенита.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:80.200.000

Зима 

Убытки:12.000.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:35.000.000

Зима 

Прибыль:200.000

Общие убытки:92.200.000

Общая прибыль:35.200.000

Разница:57.000.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Герта» квалифицировался в кубок УЕФА как победитель соревнования Fair Play.
2 Обладателем кубка Германии стала «Бавария», которая пробилась в Лигу чемпионов, а «Боруссия» (Дортмунд) квалифицировалась в кубок УЕФА как финалист.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

Промежуточный этап

1/2 финала

финал

Кубок УЕФА

1-й раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки